Руссе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 150 км на північний схід від Марселя, 17 км на південний схід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 73 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 164,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Руссе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Руссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи